Горжовице () — город Чехии в районе Бероун Среднечешского края. Расположен на западе центральной части Чехии, в 50 км от Праги и 21 км на юго-запад от административного центра района г. Бероун.

История 
Точной даты основания Горжовице не установлено, так как все исторические документы сгорели при большом пожаре в 1540 году, уничтожившем город. По неподтверждённым данным город основан между 1303 и 1322 годами.

Достопримечательности 
 Горжовицкий дворец (Новый замок)
 Замок Горжовице (Старый замок)
 Костёл Святой Троицы
 Костёл Святого Ильи
 Лютеранский костёл Девы Марии
 Городская ратуша.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Горжовице 

Города Среднечешского края